Saint-Christaud () ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Christaud (Gers), Département Gers
 Saint-Christaud (Haute-Garonne), Département Haute-Garonne